

Letteratura
 A flor de piel – romanzo dello scrittore spagnolo Antonio de Hoyos y Vinent (1885-1940)

Musica

Album musicali
 A flor de piel – album di Julio Iglesias del 1974
 A flor de piel – album del gruppo musicale messicano Los Alacranes de Durango del 2006

Brani musicali
 A flor de piel – canzone di Julio Iglesias dall'album omonimo del 1974, uscita anche come singolo nel 1975
 A flor de piel – canzone de Los Alacranes de Durango, dall'album omonimo del 2006

Televisione
 A flor de piel – telenovela messicana del 1994

Pagine correlate 
 A fior di pelle